Мария Френска или Мария Валоа () може да се отнася за:

 Мари дьо Франс, поетеса от 12 век
 Мария Френска (1145-1198), дъщеря на френския крал Луи VII, съпруга на Хайнрих I, граф на Шампан
 Мария Френска (1198–1238), дъщеря на френския крал Филип II, съпруга на Филип I, маркграф на Намюр и на Хайнрих I, херцог на Брабант
 Мария Френска (1344–1404), дъщеря на френския крал Жан II Добрия, съпруга на Роберт I, херцог на Бар
 Мария Френска (1370–1377), дъщеря на френския крал Шарл V
 Мария Френска (1393–1438), дъщеря на френския крал Шарл VI
 Мария Френска (1438-1439), дъщеря на френския крал Шарл VII

Валоа 
 Мария Валоа (1309-1328), дъщеря на Шарл Валоа, съпруга на херцог Карл Калабрийски, майка на Джована I, кралица на Неапол
 Мария Валоа (1444-1473), дъщеря на Агнес Сорел и крал Шарл VІІ, съпруга на сир Оливие дьо Гьотиви
 Мария Валоа (1450-1470), незакона дъщеря на френския крал Луи XI, съпруга на Аймар дьо Поатие.